Trinidad és Tobagó-i dollár
Trash the dress